Claudio Sabatini, imprenditore
Claudio Sabatini, direttore della fotografia